Sin identidad puede referirse a:

 Sin identidad, una serie de televisión española de Antena 3, producida por Diagonal TV emitida entre 2014 y 2015.
 Sin identidad, una serie de televisión estadounidense producida por UPN, de misterio y ciencia ficción de 1995.
 Sin identidad, una película estadounidense producida por Warner Bros. de intriga y acción de 2011, dirigida por Jaume Collet-Serra.